Fournoi eller Foúrnoi kan syfta på:

Grekland 

 Ydroússa (ort i Grekland, Nordegeiska öarna), Nomós Sámou, 
 Foúrnoi (ort), Peloponnesos, Nomós Argolídos, 
 Nisída Foúrnoi – ö i ögruppen Fourni,

Se även
 Dimos Fournoi Korseon – en kommun i Grekland

Robotskapade Greklandförgreningar